

Fumetto 
 El Muerto – personaggio di Tex
 El Muerto – personaggio DC Comics
 El Muerto – personaggio Marvel
 El Muerto – personaggio Los Comex

Geografia 
 Cerro El Muerto – montagna della Cordigliera delle Ande